Cette page concerne les œuvres ayant pour sujet le mariage mystique de sainte Catherine d'Alexandrie.
 Le Mariage mystique de sainte Catherine, triptyque de Hans Memling (entre 1474 et 1479) ;
 Le Mariage mystique de sainte Catherine, gravure de Maître JG (années 1520) ;
 Le Mariage mystique de sainte Catherine, tableau de Lorenzo Lotto (1523) ;
 Le Mariage mystique de sainte Catherine, tableau de Paul Véronèse (vers 1575).